La saison 2017-2018 est la  de la BeNe League.

Participants

Organisation

Saison régulière

Phase finale

Championnat de Belgique 
Le 24 et , les clubs belges s'affrontent à Herentals sous la forme d'une série éliminatoire afin de décerner le titre de Champion de Belgique 2018.

Championnat des Pays-Bas 
Le 24 et , les quatre meilleurs clubs néerlandais s'affrontent à Heerenveen sous la forme d'une série éliminatoire afin de décerner le titre de Champion des Pays-Bas 2018.

Articles connexes

Liens externes 

2017-2018
BeNe League
Saison sportive 2017-2018 aux Pays-Bas
Saison sportive 2017-2018 en Belgique